Херши има више значења:
 Херши (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Херши (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска

Особе 
 Алфред Херши
 Барбара Херши